Fenerbahçe peut désigner :

Toponymes

Fenerbahçe : l'un des 21 quartiers du district de Kadıköy à Istanbul.

Sports 
 Le Fenerbahçe Spor Kulübü, club de sports fondé en 1907 à Istanbul dont dépendent notamment :
 Fenerbahçe SK : club de football ;
 Fenerbahçe SK : équipe masculine basket-ball ;
 Fenerbahçe SK : équipe féminine basket-ball ;
 Fenerbahçe SK : équipe masculine de volley-ball ;
 Fenerbahçe SK : équipe féminine de volley-ball ;

Homonymie de toponyme